Бори́с Ефи́мов: Ефимов, Борис Владимирович (род. 1935) — советский легкоатлет.
 Ефимов, Борис Григорьевич (род. 1951) — артист балета, солист Большого театра.
 Ефимов, Борис Ефимович (1900—2008) — советский и российский художник-график, карикатурист, Герой Социалистического Труда.